Agila puede hacer referencia a:

 Agila I, rey de la Hispania visigoda.
 Agila II, rey de la Hispania visigoda.
 Agila, conde visigodo.
 Agila, una antigua ciudad de Etruria, llamada luego Caere. 
 Agila, un álbum musical del grupo Extremoduro.
 Opel Agila, un automóvil del fabricante alemán Opel.